Futebol Brasil Associados
Fellow of British Academy
FB Alpha

Desambiguações de siglas